Nukutusrivier - een rivier in Zweden
Nukutusmeer - een meer in Zweden